Petrus puede referirse a:
La palabra latina para Pedro.
Especialmente, San Pedro, y por analogía, el Papa.
Petrus Hispanus, lógico medieval.
Petrus Abaelardus, filósofo francés del siglo XII (castellanizado Pedro Abelardo).
Petrus Alphonsi, intelectual hispano-judío del siglo XII (castellanizado Pedro Alfonso).
Petrus Petri, arquitecto español del siglo XIII.
Petrus Aliacensis, cosmólogo francés del siglo XIV (en francés Pierre d'Ailly).
Petrus Christus, pintor flamenco del siglo XV.
Petrus Apianus, humanista alemán del siglo XVI.
Petrus Plancius, cartógrafo holandés del siglo XVII.
Petrus Camper, médico del siglo XVIII.
Petrus Borel, escritor francés del siglo XIX.
Petrus Ky, intelectual vietnamita del siglo XIX.

Biónimo
Petrus (género), género de peces -:en:Petrus rupestris-

Títulos de obras y marcas
Tu es Petrus, obra de Franz Liszt, sobre la frase evangélica en la que Jesús da el nombre a San Pedro.
Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, lema eclesiástico católico.
Pétrus, marca de vino.